Bobrowice ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Bobrowice (ehemals Bobersberg, Kreis Crossen (Oder)/Brandenburg)
 Bobrowice (Szprotawa) (ehemals Boberwitz, Kreis Sprottau/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Bobrowice (Sławno) (ehemals (Alt) Bewersdorf, Kreis Schlawe/Pommern)